Gonydactylus nepalensis är en ödleart som beskrevs av  H. Hermann Schleich och KÄSTLE 1998. Gonydactylus nepalensis ingår i släktet Gonydactylus och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Geckoödlor
nepalensis